Naselje u Hrvatskoj:

 Hrib, naselje u sastavu grada Čabra

Naselja u Sloveniji
 Hrib (Šmarješke Toplice, Slovenija), naselje u općini Šmarješke Toplice
 Hrib (Preddvor, Slovenija), naselje u općini Preddvor
 Hrib pri Rožnem Dolu, naselje u općini Semič
 Hrib nad Ribčami, naselje u općini Moravče
 Hrib pri Cerovcu, naselje u općini Semič
 Hrib pri Fari, naselje u općini Kostel
 Hrib pri Kamniku, naselje u općini Kamnik
 Hrib pri Hinjah, naselje u općini Žužemberk
 Hrib pri Orehku, naselje u općini Novo Mesto
 Hrib – Loški Potok, naselje u općini Loški Potok